Benedicta von Branca (* 8. Dezember 1963 in München) ist eine deutsche Landwirtin und Künstlerin, die sich mit dem Anbau seltener Tomatensorten beschäftigt. Sie ist die jüngste Tochter des deutschen Architekten Alexander von Branca.

Einzelnachweise 

Person (Gartenbau)
Benedicta
Landwirt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1963
Frau